Холопов — русская фамилия, происходит от слова «холоп». Имеет женскую форму Холопова.

Известные носители:
 
 Холопов, Виктор Михайлович (1910—2007) — советский и российский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Холопов, Георгий Константинович (1914—1990) — русский советский прозаик, главный редактор журнала «Звезда» в течение 34 лет.
 Холопов, Павел Николаевич (1922—1988) — советский астроном, профессор.
 Холопов, Юрий Николаевич (1932—2003) — российский музыковед и педагог.

 Холопова, Валентина Николаевна (род. 1935) — советский и российский музыковед, музыкальный педагог, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского.